EMS popř. Ems může znamenat:

Lidé 
 E. M. S. Namboodiripad – indický politik

Místa a řeky 
 Emže – řeka v severozápadním Německu a severovýchodním Nizozemsku
 Domat/Ems – švýcarská obec v kantonu Grisons
 River Ems – anglická řeka, která ústí v Emsworthu v Hampshiru
 Bad Ems – německé město ve spolkové zemi Porýní-Falc, do roku 1913 pojmenované Ems

Organizace 
 Evropský měnový systém
 Eastern Mountain Sports – prodejce vybavení pro outdoor
 Edinburgh Mathematical Society – skotská matematická společnost
 Electronic Music Studios (London) Ltd – výrobce syntezátorů
 Eitzen Maritime Services – norský podnik
 Environmental Media Services – nezisková organizace založená ve Washington, D.C.
 European Mathematical Society – Evropská matematická společnost

Školy 
 Eagleview Middle School
 Eastern Mennonite School
 Eastern Mennonite Seminary
 Eastern Middle School
 Elwood Middle School
 Environmental Middle School
 Penn State College of Earth and Mineral Sciences (často zkracovaná jako EMS)

Věda a technika

Fyzika, chemie a biologie 
 elektromotorická síla – zastaralý termín pro pojem elektromotorické napětí
 elektromagnetická suspenze – metoda suspenze
 elektromagnetické spektrum – rozsah všech možných elektromagnetických záření
 ethylmethansulfonát – mutagen,  nazývaný také

Počítače a inženýrství 
 Electronics Manufacturing Services – typ společnosti
 Electronic Meeting System – software pro spolupráci
 elektronický měřicí systém – typ měřicího systému
 Element Management System – typ prvku telekomunikační sítě
 Emergency Management Services – součást MS Windows
 Energy Management System – systém ovládání spotřeby monitoru
 Enhanced Messaging Service – rozšíření zpráv Short Message Service (SMS) pro mobilní telefony
 Enterprise Messaging System – typ standardu zpráv
 Enterprise Message Service – systém Java Message Service od TIBCO Software
 Expanded memory specification – specifikace paměti pro MS-DOS

Lékařství 
 emergency medical services – zdravotnická záchranná služba
 eosinophilia-myalgia syndrom – neurologická diagnóza
 electro muscle stimulation – elektrická stimulace svalů, metoda lékařská terapie, také nazývaná elektro myo-stimulace (e-stim); náhrada cvičení, elektro erotická stimulace
electronic muscle stimulation – elektronická stimulace svalů, alternativní pojem
 equine metabolic syndrome – onemocnění koní

Další věda a technika 
 Educational Management System – management školy (eLearning, studentský informační systém, a další)
 Environmental Management System – environmentální manažerské systémy (EMS), například podle ISO 14001

Další 
 Ems (loď) – britská loď z roku 1893, železná plachetnice
 Ems Dispatch – historický dokument
 (European) MapleStory – MMORPG, volně hra obrovského počtu hráčů s RPG prvky
 Express Mail Service – mezinárodní expresní doručovací služba, kterou nabízejí členové Světové poštovní unie
 Ems (geologie) – geologické období